Matthew Etherington (Truro, 1981. augusztus 14. –) angol labdarúgó, jelenleg a Stoke City játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai 
West Ham United
FA-kupa ezüstérem: 2005–2006
Rájátszás győztes: 2005

Stoke City
FA-kupa ezüstérem: 2010–2011

Fordítás

Források

1981-ben született személyek
Angol labdarúgók
A Peterborough United labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
A Bradford City labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Stoke City labdarúgói
Élő személyek